Niemcy:
 Ramersdorf – dzielnica Bonn
 Ramersdorf – dzielnica Monachium
 Ramersdorf – dzielnica Rottenburg an der Laaber
 Ramersdorf-Perlach – okręg administracyjny Monachium